Загребська школа анімаційних фільмів — стиль анімації, що походить із Загреба (Хорватія), зокрема Zagreb Film. Його представляють такі автори, як Нікола Костелак, Ватрослав Мимица, Душан Вукотич та Володимир Крістль. Цей термін придумав Жорж Садул.

«Золотий вік» Загребської школи тривав між 1957 і 1980 рр. трьома хвилями, в кожній з яких домінувала інша група аніматорів.  Першим великим успіхом стала премія Гран-прі у Венеції за анімаційний короткометражний фільм «Samac» Ватрослава Мимица, а  найбільша робота - анімаційний короткометражний фільм «Сурогат » Душана Вукотича, який виграв «Оскар».

Історія 
Історія анімації в Загребі починається в 1922 році двома короткими анімаційними роликами Сергія Тагаца. Перша продюсерська компанія «Школа народного здоров'я» (в особі режисера Мілана Маряновича, художника Петра Паппа) продовжувала виготовляти анімаційні короткометражки, такі як Macin Nos, Ivin Zub і Martin u nebo (період 1928 - 1929 років). У 1930-ті роки кінокомпанія Maar-Reklama випустила більше анімаційних рекламних роликів.

Після Другої світової війни Вальтер Нойгебауер під сильним впливом анімації Діснея в 1945 році створив анімаційний фільм Svi na izbore. За цим пішли інші сатиричні твори, такі як пропагандистський фільм «Великі мітинги», випущений у 1951 році компанією « Jadran Film» .

За словами дослідника Рональда Холлоуея, двома основними впливами на Загребську школу були фільм Іржі Трнка «Подарунок» (1947) та американський фільм «Чотири плакати», комедія-драма в режимі реального часу, що має анімацію режисера Джона Хаблі в United Productions of America. «Чотири плакати» прибули до Югославії «партією американських художніх фільмів, відправлених для можливого продажу в Югославію», - написав Холлоуей, приблизно в той самий час, коли режисер Душан Вукотич прочитав статтю про стиль United Productions of America в Graphis в англійській книгарні в Загребі. Вукотич та інші вивчали «Чотири плакати», що також дало їм більше розуміння нерухомих зображень у Graphis. В результаті команда почала досліджувати обмежену анімацію, спрямовану на дизайн, у Zagreb Film .  Анімація Загреба зробила свій перший великий прорив короткометражкою «Самак» (1958) Ватрослава Міміки  яка отримала Гран-прі на Венеціанському кінофестивалі . Далі послідував короткометражний фільм «Сурогат » Душана Вукотича 1961 року, який отримав премію « Оскар» за найкращий анімаційний короткометражний фільм - першу неамериканську, яка зробила це. За його часів почали з’являтися перші анімаційні шоу, такі як Інспектор Маска (1962-1963) та всесвітньо відомий професор Бальтазар (1967-1978) Златка Гргіча .

Протягом 1980-х і 1990-х років, Croatia Film справив перший анімовані особливості країни, направлення Мілан Блейзекавіка : Чудовий ліс, The Magician's Hat і Дивовижні пригоди малого Хлапича.

Стиль та теми 
За словами Йошко Марушича, ключовою особливістю Zagreb School було прагнення до стилізації, на відміну від канону реалістичної анімації в стилі Діснея. Світогляд школи створив «жанр анімаційних фільмів для дорослих, фільмів, автоіронією та релятивізацією розбіжностей між людьми», часто зосереджуючи увагу на «маленькій людині» як безсилому предметі маніпуляцій.

Нагороди 
Всесвітній фестиваль анімаційних фільмів у Заґребі був ініційований Міжнародною асоціацією анімаційного кіно (ASIFA), подія була заснована в 1972 році. «Анімафест» - другий найстаріший фестиваль анімації у світі, після Міжнародного фестивалю анімаційного кіно в Аннесі (створений у 1960 році). Нагороди фестивалю включають призи, отримані в Конкурсі короткометражних фільмів, Конкурсі ігрових фільмів, Конкурсі студентських фільмів, Дитячих фільмах, Конкурсі, що стосується конкретного сайту, та Хорватському конкурсі. Його премія за найкраще перше виробництво, крім навчальних закладів, присвоєна на честь Златко Гргіча. Нагорода за життєві досягнення, яка є унікальною для фестивалів анімаційних фільмів, була заснована в 1986 році. Нагорода за видатний внесок в теорію анімації була додана в 2002 році.

Див. також 
 Zagreb Film
 Croatia Film

Примітки

Джерела 
 Filmska enciklopedija I. i II., Juhoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, gl. urednik dr. Анте Петерліч, Загреб, 1986 р. І 1990 р.,
 Zagrebački krug crtanog filma I (Građa za povijest hrvatske kulture), pedeset godina crtanog filma in Croatia, almanah 1922.-1972., Uredio: Zlatko Sudović, Zagreb 1978.,
 Шкрабало, Іво : 101 рік фільму в Хорватії, 1896.-1997., Загреб, Накладний завод Глобус, 1998.,
 Filmska kultura, номер 81-82, Загреб 1972, 50 років анімації,
 Холлоуей, Рональд: "Z" - це Загреб, Лондон, The Tantivy Press, Лондон,
 Munitić, Ranko : Uvod u estetiku kinematografske animacije, Filmoteka 16, Zagreb, 1983.,
 Денегрі, Єрко: Exat 51, Nove tendencije, мистецтво конструктивного доступу, Загреб 2000.,
 Бендацці, Джанналберто: Мультфільми, Сто років кіноанімації, John Libbey & Company Ltd., Лондон, 1994.

Посилання 
Анімаційні студії
Підприємства, засновані 1956
Засновані в Європі 1956
Кінематограф Хорватії